Kadletz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kadletz (* 1859), Komponist
 Willi Kadletz (1895–1966), österreichischer Verwaltungsjurist und Künstler

siehe auch 
 Kadlec